Felder kan som auktorsförkortning betyda:

 Cajetan Freiherr von Felder
 Rudolf Felder

Robotskapade auktorsförkortningar